Antinori se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marches Orazio Antinori
 Orazio Antinori